Cet article présente la liste des villes du Venezuela.

Villes du Venezuela de plus de 100 000 habitants

Annexes

Sources

Liens externes 

 Institut National des Statistiques
 City Population
 

Venezuela
Localité au Venezuela
Liste en rapport avec le Venezuela